

Presidente Castelo Branco est une municipalité du Paraná ;
 Presidente Castelo Branco est une municipalité de l'État de Santa Catarina.

Homonymie de toponyme